Филипп Эберхард Херман Кольшрайбер (; ) — немецкий теннисист; победитель 15 турниров ATP (из них восемь в одиночном разряде).

Общая информация 
Филипп — один из трёх детей Марии и Герхарда Кольшрайберов; его сестёр зовут Сандра и Герлинде.

Кольшрайбер-младший в теннисе с четырёх лет; любимые покрытия — грунт и хард.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Начал играть в теннис в четырёхлетнем возрасте. Дебют на турнирах ATP произошёл в апреле 2002 года, благодаря специальному приглашению от организаторов турнира в Мюнхене. В результате он в первом раунде уступил Николасу Лапентти 6-4, 4-6, 5-7. Затем его приглашают принять участие в турнире серии Мастерс в Гамбурге, где 18-летний Кольшрайбер впервые сыграл против первой ракетки мира. На тот момент ею являлся Ллейтон Хьюитт, которому он уступает 5-7, 4-6. В августе 2002 года выигрывает первый турнир из серии ITF Futures. В мае 2003 года на турнире в Санкт-Пёльтене сумел обыграть Юргена Мельцера и попасть во второй раунд. В августе того же года он дебютирует в основных соревнованиях на турнира серии Большого шлема Открытом чемпионате США. В первом раунде Филипп уступил Давиду Налбандяну 4-6, 6-7(4), 3-6. В начале октября выиграл первый турнир серии «челленджер» в Тумкуре.

В начале 2004 года попадает в четвертьфинал на турнире в Окленде. В июле выиграл турнир серии «челленджер» в Хилверсюме. К Открытому чемпионату США 2004 года сумел впервые подняться в мировом рейтинге в первую сотню. На самом турнире из серии Большого шлема в США
вышел во второй раунд. В январе 2005 года на следующем турнире из серии Большого шлема Открытом чемпионате Австралии Кольшрайберу удаётся дойти до четвёртого раунда. Правда выступления после турнира складывались неудачно. С февраля по май он выиграл всего лишь один матч, а проиграл десять. В июне он вышел в четвертьфинал на турнирах в Халле и Хертогенбосе. В самом начале октября 2005 года выигрывает первый титул на турнирах ATP. Происходит это в парных соревнованиях на турнире в Хошимине, где он выступал с Ларсом Бургсмюллером. В конце ноября выиграл «челленджер» на острове Реюньон.

2006—2008 
Сезон 2006 года Кольшрайбер начинает с четвертьфинала в Аделаиде, при этом в матче второго раунда он впервые обыграл игрока из первой десятки (№ 4 на тот момент Ллейтона Хьюитта 6-3, 0-6, 7-5). На Открытом чемпионате Австралии выбыл во втором раунде. В конце февраля вышел в четвертьфинал турнира в Лас-Вегасе, а в мае в Мюнхене. На Открытом чемпионате Франции вышел во второй раунд. В июне вышел в четвертьфинал в Хертенгебосе, а на Уимблдонском турнире до третьего раунда. В июле 2006 года сыграл в полуфинале в Гштаде, а чуть позже в четвертьфинале в Кицбюэле. На этом турнире он выиграл свой второй парный титул ATP совместно с австрийским теннисистом Штефаном Коубеком. В октябре четвертьфинала достиг на турнире в Москве.

В начале 2007 года лучшими результатами Кольшрайбера стали четвертьфиналы в Окленде и Роттердаме. В апреле на Мастерсе Монте-Карло, пройдя квалификационный отбор, добрался до четвертьфинала, победив на своём пути в том числе № 12 в мире Давида Налбандяна в матче второго раунда. Затем на турнире в Мюнхене Кольшрайбер за один день победил сразу в двух финалах — в одиночном, обыграв в трёх сетах Михаила Южного 2-6, 6-3, 6-4, и в парном, уже вместе с Южным обыграв чешскую пару Ян Гайек и Ярослав Левински 6-1, 6-4. В июле на турнире в Халле он вышел в полуфинал, выиграв по пути № 8 в мире Джеймса Блейка 6-4, 6-3. На Открытом чемпионате СШАв 2007 году вышел в третий раунд.
На двух последних для себя в сезоне турнирах в Москве и Санкт-Петербурге дошёл до четвертьфинала.

В 2008 году Кольшрайбер стартует на турнире в Дохе, где вышел в четвертьфинал. К тому же на этом турнире он выиграл 4-й в карьере парный титул ATP (в паре с Давидом Шкохом). Затем на турнире в Окленде он смог завоевать титул победителя уже в одиночных соревнованиях. В финале он переиграл Хуана Карлоса Ферреро 7-6(4), 7-5. В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии Кольшрайбер провёл один из самых запоминающихся матчей в карьере. Во встрече с шестой ракеткой мира американцем Энди Роддиком Кольшрайбер за 3 часа 50 минут сумел вырвать победу со счётом 6-4, 3-6, 7-6(9), 6-7(3), 8-6, несмотря на то, что Роддик подал рекордные для себя на тот момент 42 эйса (сам Кольшрайбер подал за матч 32 эйса).

В июне 2008 года, благодаря победам над Беннето, Хаасом, Сёдерлингом и Блейком Кольшрайбер вышел в финал турнира в Халле, где уступил первому номеру в мире Роджеру Федереру 3-6, 4-6. В июле в Штутгарте он вышел в четвертьфинал в одиночных и выиграл титул в парных соревнованиях (с Кристофером Касом). До четвертьфинала он добирается на Мастерсе в Цинциннати. В октябре вышел в полуфинал в Вене.

2009—2011 

На старте сезона 2009 года вышел в четвертьфинал в Дохе и Окленде. На Открытом чемпионате Австралии выбыл во втором раунде. В мае на Командном Кубке мира в составе сборной Германии вышел в финал. На Открытом чемпионате Франции в матче третьего раунда Кольшрайбер неожиданно переиграл № 4 в мире на тот момент Новака Джоковича 6-4, 6-4, 6-4. Правда в следующем матче он сам уступил Томми Робредо 4-6, 7-5, 6-7(4), 2-6. В июне на турнире в Халле он вышел в полуфинал. Здесь он смог завоевать парный титул совместно с Кристофером Касом. На Уимблдонском турнире выбыл в третьем раунде, уступив Роджеру Федереру 3-6, 2-6, 7-6(5), 1-6. Такой же результат его ждёт и на Открытом чемпионате США. В конце сентября вышел в финал в Меце, где уступил Гаэлю Монфису 6-7(1), 6-3, 2-6. В октябре вышел в полуфинал на турнире Вене.

В январе 2010 года вышел в полуфинал в Окленде. На Открытом чемпионате Австралии добрался до третьего раунда. В феврале на турнире в Сан-Хосе он выходит в четвертьфинал. На Мастерсе в Монте-Карло в матче второго раунда Филипп обыгрывает Энди Маррея 6-2, 6-1 и по итогу его результатом станет выход в четвертьфинал. В мае в четвертьфинал он выходит в Мюнхене. На Открытом чемпионате Франции, как и на Уимблдонском турнире, выбывает на стадии третьего раунда. Между ними вышел в четвертьфинал в Халле. Такой же стадии он достигает на Мастерсе в Торонто. На Открытом чемпионате США он проиграл во втором раунде. В сентябре вышел в полуфинал в Меце, а в октябре в четвертьфинал в Вене.

В начале января отметился четвертьфиналом в Окленде. На Открытом чемпионате Австралии выбыл на стадии второго раунда. В апреле вышел в четвертьфинал в Мюнхене. На Открытом чемпионате Франции выбывает уже в первом раунде. На турнире в Халле, где Кольшрайбер выступал традиционно хорошо, он впервые смог завоевать титул победителя в одиночном разряде. Для этого в финале он переиграл Филиппа Пецшнера, который отказался от продолжения борьбы во втором раунде при счёте 7-6(5), 2-0 в пользу Кольшрайбера. К тому же в полуфинале турнира ему удалось выиграть № 8 в мире на тот момент Гаэля Монфиса 6-3, 6-3. На Уимблдонском турнире он выбыл в первом раунде. Так же он выступил и на Открытом чемпионате США. В октябре один раз в конце сезона вышел в четвертьфинал.

2012—2014 

В преддверии Австралийского чемпионата 2012 года вышел в полуфинал в Окленде. В самой же Австралии смог дойти до четвёртого раунда. В начале февраля на турнире в Монпелье выходит в полуфинал. В Делрей-Бич доходит до четвертьфинала. В апреле ему во второй раз в карьере удалось выиграть турнир в Мюнхене (до этого в 2007 году). В финале турнира он выиграл у Марина Чилича 7-6(8), 6-3. На Открытом чемпионате Франции выбывает на стадии второго раунда. На турнире в Халле в четвертьфинале Кольшрайбер сумел обыграть № 2 в мире Рафаэля Надаля 6-3, 6-4. Однако, несмотря на эту победу, в полуфинале он проиграл Томми Хаасу 6-7(5), 5-7. Затем он вышел в четвертьфинал в Истборне.

Долгое время не мог дойти до четвертьфинала хотя бы одного турнира Большого шлема, пока наконец это не удалось Филиппу на Уимблдонском турнире 2012 года. Для Кольшрайбера это был 32-й подряд турнир Большого шлема с Открытого чемпионата США 2004 года. После Уимблдона он в июле вышел в четвертьфинал на турнире в Гамбурге. В конце того же месяца ему удаётся дойти до финала турнира в Кицбюэле. В решающем поединке его обыграл Робин Хасе 7-6(2), 3-6, 2-6. Это позволило ему впервые в карьере в рейтинге войти в первую двадцатку. На Открытом чемпионате США его результатом стал выход в четвёртый раунд. После него он вышел в четвертьфинал в Меце. Сезон Кольшрайбер завершил на 20-м месте.

В начале январе 2013 года В дохе вместе с Кристофером Касом завоевал свой седьмой в карьере парный титул на турнирах ATP. Уже на турнир в Окленде в одиночных соревнованиях он вышел в финал, где уступил Давиду Ферреру 6-7(5), 1-6. На Открытом чемпионате Австралии Кольшрайбер вышел в третий раунд. В апреле на грунте в Барселоне ему удалось выйти в полуфинал, а затем в начале мая уже в финал на турнире в Мюнхене, в котором Филипп проиграл Томми Хаасу со счётом 3-6,
6-7(3). На Ролан Гаррос он во второй раз в карьере смог дойти до четвёртого раунда. В июне на траве немец максимально доигрывал до четвертьфинала в Халле. В июле на грунте в Штутгарте Кольшрайбер смог оформить выход в финал, но проиграл в нём итальянцу Фабио Фоньини — 7-5, 4-6, 4-6. Открытый чемпионат США принёс ему выход в четвёртый раунд.

Сезон 2014 года Кольшрайбер, как и два предыдущих провёл на уровне топ-30. В январе-феврале он отметился тремя выходами в четвертьфинал, а затем на турнире в Дубае преодолел эту стадию и вышел в полуфинал. В мае он выиграл первый титул за два года, став чемпионом турнира в Дюссельдорфе, где в решающем матче смог обыграть Иво Карловича — 6-2, 7-6(4). На Открытом чемпионате Франции Кольшрайбер был близок к тому, чтобы обыграть Энди Маррея, но в тяжелом четырёхчасовом матче третьего раунда все-таки проиграл в последнем пятом сете со счётом 10-12. На турнире в Халле он доиграл до полуфинала. В июле на грунте Гамбурга Филипп также смог выйти в полуфинал. На Открытом чемпионате США ему удалось третий год подряд выйти в четвёртый раунд. Осенью лучшего всего Кольшрайбер сыграл на турнире Вене, пройдя в 1/2 финала.

2015—2017 

С 2015 года уровень рейтинга у Кольшрайбера стал немного снижаться и он уже выступал на уровне топ-40. До мая 2015 года он два раза добирался до четвертьфинала: на турнирах в Монпелье и Барселоне. В начале мая Филипп сыграл в финале турнира в Мюнхене, но проиграл его Энди Маррею — 6-7(4), 7-5, 6-7(4). Летом он дважды выходил в четвертьфинал и выиграл один титул. Произошло это в августе на турнире в Кицбюэле, в финале которого он оказался сильнее Поля-Анри Матьё — 2-6, 6-2, 6-2. На Открытом чемпионате США Кольшрайбер впервые в сезоне вышел в третий раунд в серии Большого шлема. В осенней части сезона он дважды смог сыграть в полуфинале (в Меце и Москве).

Лучшим результатом начала сезона 2016 года стал выход в феврале в полуфинал турнира в Роттердаме. Следующий раз в 1/2 финала Кольшрайбер оказался в апреле на грунте в Барселоне. Сразу после этого турнира он сыграл в Мюнхене, где в третий раз в карьере смог выиграть главный приз. В финале Филиппу удалось победить Доминика Тима — 7-6(7), 4-6, 7-6(4). В июне Кольшрайбер сыграл ещё в одном финале против Тима на траве в Штутгарте, но на этот раз проиграл со счётом 7-6(2), 4-6, 4-6. Также летом 2016 года он дважды добирался до четвертьфиналов и выступил на первой в карьере Олимпиаде, где проиграл вышел во второй раунд, но снялся с турнира. Осенью Филипп смог выйти в полуфинал турнира в Москве.

Кольшрайбер начал 2017 год 32 номером в рейтинге. На Открытом чемпионате Австралии он победил Николоза Басилашвили и Дональда Янга, но проиграл в третьем раунде Гаэлю Монфису. В феврале Кольшрайбер принимал участие на турнире в Дубае, где в четвертьфинале стремился выиграть свой 400-й матч в туре, но проиграл в трёх сетах чемпиону того розыгрыша турнира Энди Маррею. Кольшрайбер выиграл первый сет 7-6 (7-4), а во втором сете на тай-брейке проиграл 6-7 (18-20). В этом тай-брейке Кольшрайбер имел 7 мачболов. Удивительно, но Маррей спас все семь, взял тай-брейк и затем выиграл решающий сет 6-1. В апреле 33-летний теннисист смог выйти в финал грунтового турнира в Марракеше, однако проиграл в нём более молодому Борна Чоричу. для которого этот титул стал первым в карьере в Мировом туре. Летом Филипп неплохо сыграл в Гамбурге, пройдя в полуфинал, а на следующем турнире в Кицбюэле смог стать чемпионом, добившись в финале победы над португальцем Жуаном Соузой — 6-3, 6-4. Этот титул стал восьмым в одиночной карьере теннисиста в рамках Мирового тура. На Открытом чемпионате США ему удалось выйти в четвёртый раунд, где он не смог справится с более титулованным Роджером Федерером. В октябре Кольшрайбер доиграл до полуфинала зальных соревнований в Вене.

2018—2020 
В сезоне 2018 года Кольшрайбер стартовал неудачно, но в марте на Мастерсе в Индиан-Уэллсе совершил прорыв и смог выйти в четвертьфинал. На своём пути он смог переиграть в матче третьего раунда № 3 в мире на тот момент Марина Чилича (6-4, 6-4). В мае он дошёл до финала турнира на грунте в Мюнхене шестой раз в карьере. Но в четвёртый раз взять титул он не смог, проиграв более молодому соотечественнику Александру Звереву в двух сетах (3-6, 3-6). На Уимблдоне 2018 года Кольшрайбер впервые с 2012 года смог доиграть до третьего раунда. На Открытом чемпионате США он выступил чуть лучше, пройдя в четвёртый раунд, в котором без шансов уступил японцу Кэю Нисикори в трёх сетах. После этого он сыграл три турнира до конца сезона и только один раз вышел в четвертьфинал в Стокгольме.

В 2019 году уровень результатов Кольшрайбера заметно упал. Впервые с 2006 года по итогам сезона он финишировал за пределами топ-50. На отдельных турнирах он смог отметиться хорошими результатами. В январе Кольшрайбер вышел в полуфинал на турнире в Окленде. В марте на Мастерсе в Индиан-Уэллсе он прошёл в четвёртый раунд, благодаря первой в карьере победе над первой ракеткой мира. На тот момент лидером рейтинга был Новак Джокович, которого Кольшрайбер смог сенсационно обыграть со счётом 6-4, 6-4. Лучшими результатами грунтовой части сезона для немца стали выход в четвертьфинал в Мюнхене и третий раунд Мастерса в Риме, где Джокович уверенно взял реванш за поражении в Индиан-Уэллсе. Во второй части сезона Кольшрайбер на турнирах АТП-тура проигрывал на ранних стадиях и к осени сыграл несколько турниров боле младшей серии «челленджер».

2020 год Кольшрайбер начал с победы на «челленджере» в Бендиго, Австралия. Далее он не слишком удачно сыграл на нескольких турнирах АТП до конца сезона.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (18)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров ATP в парном разряде (10)

Победы (7)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы командных турниров (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 2 июня 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счёта, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Германии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года